Alberto Rapisarda – fumettista italiano
 Attilio Rapisarda – attore italiano
 Emanuele Rapisarda – latinista e docente italiano
 Enzo Rapisarda – attore, regista e drammaturgo italiano
 Giuseppe Rapisarda – calciatore svizzero
 Santi Rapisarda – politico italiano
 Simone Rapisarda Casanova – regista italiano, naturalizzato canadese